«Amelia» puede referirse a:

Nombre 
 Amelia, nombre

Toponimia

en Estados Unidos 
 Amelia, isla de Florida.
 Amelia, localidad en el estado de Florida.
 Amelia, localidad en el estado de Luisiana.
 Amelia, localidad en el estado de Ohio.
 Amelia, condado del estado de Virginia.

en Italia 
 Amelia, localidad y comune de la provincia de Terni.

Miscelánea 
 Amelia, película sobre Amelia Earhart.
 Amelia, telenovela chilena.
 bruja Amelia, personaje.
 Amelia, a una malformación congénita en la que se produce ausencia de una o varias extremidades.
 (986) Amelia, un asteroide del cinturón de asteroides.